

Список видов, входящих в род 
 Перечень таксонов составлен на основе данных сайта Список растений Мировой флоры онлайн по состоянию на декабрь 2022г.
 Виды в статусе подтвержденных обозначены значком «Ⓐ» (accepted); в статусе непроверенных, ожидающих подтверждения таксономического положения, значком «Ⓤ» (unchecked).
 В список включены таксоны в ранге вида и ниже, включая 183 подтвержденных и 200 непроверенных, с учетом видов гибридного происхождения.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ  
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

B 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

C 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ  
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

D 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

E 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

F 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

G 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

H 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

I 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

J 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

K 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

L 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

M 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ

N 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ

O 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

P 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

R 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ

S 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓤ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

T 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

U 
 Ⓐ 
 Ⓐ

V 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

W 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Виды гибридного происхождения 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ 
 Ⓐ

Примечания 

Тысячелистник